The Pioneers (honkbal- en softbalvereniging), een honkbal- en softbalvereniging uit Assen
 The Pioneers (roman) (1823) een roman van James Fenimore Cooper
 The Pioneers (band), een Jamaicaans zangtrio
 The Pioneers (The Prayer), een single van de Amerikaanse band The Prayer uit 2005
 The Pioneer (krant), Indiase Engelstalige krant
 The Pioneers (1916), een Australische stomme film uit 1616
 The Pioneers (1926), een Australische stomme film uit 1926
 The Pioneers (1941), een Amerikaanse film uit 1941
 The Pioneers (1980), een Taiwanese film uit 1980

Zie ook 
 Pioneer (doorverwijspagina)